Alverjana puede referirse a:
 El nombre común de la planta Vicia cracca
 El nombre común de la planta Vicia lutea
 El nombre común de la planta Vicia onobrychioides
 El nombre común de la planta Vicia sativa
 El nombre común de la planta '''''Vicia sepium